Osoby o nazwisku Kalinowska:
 Agnieszka Kalinowska – artystka
 Teresa Łubińska-Kalinowska – artystka
 Tamara Kalinowska – kompozytorka

Zobacz też 
 Kalinowski